Dark Chords on a Big Guitar — студийный альбом американской певицы Джоан Баэз, выпущенный в  году. Материалом для пластинки послужили песни молодых исполнителей, таких как Стив Эрл, Гиллиан Уэлч, David Rawlings, Райан Адамс, Natalie Merchant и Greg Brown.

Певица частично посвятила альбом режиссёру и политическому активисту Майклу Муру.

Список композиций

Участники записи 
 Джоан Баэз — вокал
 Byron Isaacs — акустическая и электрическая бас-гитара
 George Javori — барабаны, перкуссия
 Duke McVinnie — гитара, бас-гитара (2, 6, 9, 10)
 Doug Pettibone — акустическая гитара (10)
 Gail Ann Dorsey, Rani Arbo — бэк-вокал (2)

Примечания

Ссылки 
 Dark Chords on a Big Guitar на официальном сайте
 Dark Chords on a Big Guitar на Discogs

Альбомы Джоан Баэз